Ljestvice i sastavi liga petog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2016./17.

Federacija BiH

2. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta.

 Izvori:  
 NS Posavske županije  
 Posavinasport  
 NK Vitanovići 78

2. ŽNL Županije Središnja Bosna 

 Izvori:  
 NS Županije Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 
 

2016-17
 5